Карл Хуго Висландер (; ) — шведский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме в программе десятиборья, многократный победитель и призёр первенств национального значения в отдельных легкоатлетических дисциплинах.

Биография 
Хуго Висландер родился 11 июня 1889 года в коммуне Лессебу.

Занимался лёгкой атлетикой в Стокгольме в столичном одноимённом спортивном клубе IFK Stockholm.

Входил в число сильнейших шведских легкоатлетов с конца 1900-х годов, в частности четыре раза становился чемпионом Швеции по лёгкой атлетике в различных дисциплинах: в прыжках в высоту (1907), десятиборье (1909), пятиборье (1910, 1911). Неоднократно выигрывал серебряные и бронзовые медали национальных первенств.

Благодаря череде удачных выступлений в 1908 году вошёл в состав шведской национальной сборной и удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне. Стартовал здесь в пяти легкоатлетических дисциплинах, наилучший результат показал в метании копья свободным стилем, став в итоговом протоколе пятым.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добился в сезоне 1912 года на домашних Олимпийских играх в Стокгольме. В пятиборье занял седьмое место, тогда как в программе десятиборья с результатом в 7724 очка изначально стал вторым, но годом позднее после дисквалификации победившего американца Джима Торпа, уличённого в выступлениях среди профессионалов, по решению Международного олимпийского комитета переместился в итоговом протоколе на первую позицию и был объявлен чемпионом. Впоследствии в 1982 году Торпа оправдали и восстановили в статусе олимпийского чемпиона, при этом Висландер так же сохранил за собой звание олимпийского чемпиона.

После завершения спортивной карьеры в 1913 году Хуго Висландер сдал государственный экзамен и затем работал в шведском картографическом агентстве.

Висландер, проигравший Торпу почти 700 очков, считал себя недостойным золотой олимпийской медали и хотел вернуть её американцу. В конечном счёте в 1951 году он передал медаль в музей Шведской школы спорта и здравоохранения в Стокгольме. В 1954 году медаль украли, и она оказалась навсегда утерянной.

Умер 24 мая 1976 года в Стокгольме в возрасте 86 лет.

Примечания 

Многоборцы Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы Швеции по лёгкой атлетике